Bring 'Em Out  – singolo di T.I. del 2004
 Bring 'Em Out  – EP degli Hawk Nelson del 2005